Nasley Airton Lisboa de Souza, ismert nevén Djalma (Januária, 1988. április 15. –), brazil labdarúgó, a Coruripe középpályása.

További információk 
Djalma adatlapja az ogol.com.br oldalon 

1988-ban született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Az América (MG) labdarúgói
Az EC Santo André labdarúgói
A Gil Vicente labdarúgói
Az AD Portuguesa labdarúgói
Az AA Coruripe labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek